

Села 
 Олександрівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Долинська міська громада (в минулому — Долинський район)
 Олександрівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Катеринівська сільська громада
 Олександрівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Устинівська селищна громада (в минулому — Устинівський район)